Sucro  o riu Xúquer
 Sucro (població), ciutat dels edetans a la Tarraconense, a la vora del riu homònim (l'actual riu Xúquer)
 Sucro TV cadena de televisió pública valenciana de la comarca de la Ribera del Xúquer